Chouan peut faire référence à :
 Jean Chouan (1757-1794), un des chefs de l'insurrection contre-révolutionnaire et royaliste qui s'est développée en Vendée et en Mayenne ;
 Chouans, les insurgés royalistes combattant pendant les guerres de la chouannerie ;
 Les Chouans, un roman d'Honoré de Balzac paru en 1829 ;
 Les Chouans, un film d'Henri Calef sorti en 1947 ;
 Chouans !, un film de Philippe de Broca sorti en 1988.

Ne pas confondre avec Chouaguens (alias Chouayens), une autre sorte de royalistes (ceux-ci sont des Canadiens-Français).